Brandon Yip (né le  à Maple Ridge, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est par ses parents d'origine chinoise et irlandaise.

Carrière de joueur 
Après avoir été repêché par l'Avalanche du Colorado, il se joint aux Terriers de l'Université de Boston pour quatre saisons. En 2009-2010, il devint professionnel en commençant la saison avec les Monsters du lac Érié de la Ligue américaine de hockey. Plus tard au cours de la saison, il fait ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey avec l'Avalanche. À son troisième match au Colorado, Yip marque son premier but dans une défaite de 4-2 contre Anaheim le 22 décembre 2009.

Lors d'un match, le , il reçoit sa première bagarre contre Brian Sutherby des Stars de Dallas. Il réalise tout de même son premier coup du chapeau à la Gordie Howe () en faisant un but, une passe et une pénalité majeure pour une bagarre.

Le 19 janvier 2012, il est réclamé au ballotage par les Predators de Nashville.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || Express de Coquitlam || BCHL || 56 || 31 || 38 || 69 || 87 || 4 || 1 || 2 || 3 || 14
|- 
|2004-2005 || Express de Coquitlam || BCHL || 43 || 20 || 42 || 62 || 92 || 7 || 6 || 1 || 7 || 12
|-
|2005-2006 || Terriers de Boston || HE || 39 || 9 || 22 || 31 || 59 || - || - || - || - || -
|- 
|2006-2007 || Terriers de Boston || HE || 18 || 5 || 6 || 11 || 29 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Terriers de Boston || HE || 37 || 11 || 12 || 23 || 28 || - || - || - || - || -
|- 
|2008-2009 || Terriers de Boston || HE || 45 || 20 || 23 || 43 || 118 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH || 6 || 2 || 0 || 2 || 4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH || 32 || 11 || 8 || 19 || 22 || 6 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
|2010-2011 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||71 ||12 ||10 ||22 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2011-2012 || Avalanche du Colorado || LNH || 10 || 0 || 0 || 0 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| Predators de Nashville || LNH || 25|| 3|| 4|| 7|| 20|| 10|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2012-2013 ||Predators de Nashville ||LNH || 34||3 ||5 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||Coyotes de Phoenix ||LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Pirates de Portland ||LAH || 66|| 14|| 20|| 34|| 87|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Admirals de Norfolk ||LAH || 31|| 3|| 9|| 12|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 7|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || 14|| 0||4 || 4 ||38
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 44 || 10 || 6 || 16 || 134 || 3|| 0|| 0|| 0||2
|-
| 2016-2017 || DEG Metro Stars || DEL || 41|| 11|| 8|| 19|| 118|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 48|| 9|| 9|| 18|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 62|| 21|| 15|| 36|| 89|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL || 50 || 15|| 16|| 31|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Jukurit Mikkeli || Liiga || 15|| 2|| 4|| 6|| 49|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2021-2022 || HC Red Star Kunlun || KHL || 46|| 13|| 14|| 27|| 27|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2022-2023 || HC Red Star Kunlun || KHL || || || || || ||

| 172 || 29 || 27 || 56 || 130 || 16 || 3 || 3 || 6 || 12

Internationale 

| 2022 ||align=left|  || align=left| Jeux olympiques || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 ||  align=left| place

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Maple Ridge
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022